Romain puede referirse a:
 Romain, comuna francesa situada en el departamento de Doubs.
 Romain, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
 Romain, comuna francesa situada en el departamento de Marne.
 Romain, comuna francesa situada en el departamento de Meurthe y Mosela.

Otros 
 Saint-Romain.
 Romain-aux-Bois, comuna francesa situada en el departamento de Vosges.
 Romain-sur-Meuse, comuna francesa situada en el departamento de Alto Marne.
Romain Nadal, diplomático francés.